Flisholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flisholmen (vid Dragsfjärd, Kimitoön), Åboland, 
 Flisholmen (vid Vänoxa, Kimitoön), Åboland, 
 Flisholmen, Helsingfors, Nyland,

Se även
Frisholmen
Fölisholmen

Robotskapade Finlandförgreningar